Clavelina lepadiformis är en sjöpungsart som först beskrevs av Cornelius Herman Muller 1776.  Clavelina lepadiformis ingår i släktet Clavelina och familjen klungsjöpungar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor

Externa länkar 

Klungsjöpungar
lepadiformis